Cieki w Polsce
 Długi Rów – rów, dopływ Raczej Strugi
 Długi Rów – rów, dopływ Duńczycy

Przypisy